Lewkowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.
 Lewkowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.